Буйновский — фамилия.

Известные носители 
 Буйновский, Александр Сергеевич (род. 1940) — учёный-химик, профессор, доктор технических наук, член-корреспондент Томского филиала Российской Инженерной академии, академик Международной Академии безопасности жизнедеятельности и экологии.
 Буйновский, Эдуард Иванович (род. 1936) — бывший член отряда советских космонавтов, начальник отдела НИИ при Министерстве иностранных дел России, кандидат технических наук, судья 1-й категории по спортивной гимнастике.
 Буйновский, Юзеф (1910—2001) — польский поэт, эссеист, историк литературы, критик, журналист и редактор, педагог.

См. также 
 Буйнов